USS Triton — кораблі ВМС США

 USS Triton (YT-10) — буксир, на службі протягом 1889-1930 років.
 USS Triton (ID-3312) — буксир, на службі протягом 1918 року.
 USS Triton (SS-201) — підводний човен типу «Тамбор». Збудований у 1940 році. Потоплений японським есмінцем 15 березня 1943 року біля Островів Адміралтейства.
 USS Triton (SSRN-586) — унікальний радіолокаційний підводний човен з двома ядерними реакторами. Збудований у 1959 році. Виведений зі складу флоту у 1986 році, утилізований

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни